EBU může být zkratkou označující například:

 EBU (pivo) – evropská jednotka hořkosti (European Bitterness Unit)

 Evropská bankovní unie
 Evropská vysílací unie
 Evropský výbor pro urologii
 Evropská unie buddhistů
 Evropská unie badmintonu
 Evropský svaz slepců
 IATA kód pro letiště Bouthéon Saint-Étienne

Ebu je město v čínské provincii Guangdong blízko Jihočínského moře.